Ferin steht für:

 Ferin Head, Landspitze an der Graham-Küste des Grahamlands, Antarktika 
 Victor Ferin, russischer Schauspieler und Filmschaffender